LSD, La série documentaire est une émission radiophonique documentaire française créée par Perrine Kervran et diffusée depuis 2016 sur France Culture.

L'émission 
LSD, La série documentaire est lancée par Perrine Kervran à la rentrée 2016 à la place de Sur les docks d'Irène Omélianenko. Elle renouvelle le genre en développant un sujet par semaine sur quatre épisodes de 55 minutes diffusés du lundi au jeudi à 17 heures. Avec ce nouveau format, sous forme de feuilleton, le programme cherche à s'adapter aux nouveaux modes d'écoute radiophonique en proscrivant l'analyse pour diffuser des récits.

Plusieurs séries sont remarquées dont Une histoire du Dancefloor, réalisée par Anne Pérez et diffusée en février 2016, qui tente de « comprendre l’évolution des pratiques dansantes en les inscrivants dans un contexte politique et social ». En juin 2019, Les transidentités, racontées par les trans, réalisée par Annabelle Brouard reçoit « l'Out d'or du documentaire », prix qui célèbre la visibilité des personnes LGBTI dans la sphère publique.

En décembre 2020, avec Violé.és, une histoire de dominations, Clémence Allezard et Séverine Cassar consacrent quatre épisodes au viol en recueillant les témoignages d'une dizaine de victimes.

Prix et récompenses 
 2019 : Out d'or du documentaire pour Les transidentités, racontées par les trans diffusée dans LSD, La série documentaire du 27 au 30 août.
 2022 : prix Découverte sonore de la Scam décerné à Hajer Ben Boubaker pour Une histoire du Mouvement des travailleurs arabes

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 
 

Programme contenant un récit
Programme contenant un documentaire
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Émission culturelle de radio
Émission de radio sur France Culture
Émission de radio créée en 2016